Sørmarka Arena — крытый ледовый стадион в Ставангере, Норвегия. Расположен на высоте 48 метров над уровнем моря. В его состав входят 400-метровая конькобежная дорожка, хоккейная арена, шесть площадок для кёрлинга, а также стена для скалолазания высотой 17 метров.

Рекорды катка

Ссылки 
 Рекорды катка на сайте Speedskatingstats.com
 Sørmarka Arena Stavanger speedskatingnews.info 
 Sørmarka kunstisbane Stavanger-Sørmarka speedskatingnews.info 

Спортивные сооружения Норвегии
Здания и сооружения Ставангера
Спорт в Ставангере
Конькобежные катки Норвегии